Starvation steht für:
 Operation Starvation, US-amerikanische Militärunternehmung im Zweiten Weltkrieg in Japan
 Starvation, Song des Hilfsprojekts Tam-Tam Pour L’Éthiope, siehe Tam-Tam Pour L’Éthiope #Song „Starvation“
  für Verhungern; insbesondere auch in der Informatik, siehe Verhungern (Informatik)